Mentzendorff ist der Name von:

 Anja Mentzendorff (* 1982), deutsche Schauspielerin, Synchronsprecherin und Moderatorin
 August Mentzendorff (1821–1901), deutschbaltischer Kaufmann